Hyde Park – park w Londynie
 Hydepark – dział na stronach internetowych
 HydePark – reality show TVN Siedem
 Hyde Park – DVD zespołu Foo Fighters

Miejscowości w USA:
 Hyde Park – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
 Hyde Park – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Cache
 Hyde Park – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Hyde Park – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Hyde Park – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
 Hyde Park – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
 Hyde Park – dzielnica Los Angeles

Gminy w USA:
 Hyde Park (ang. Hyde Park Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
 Hyde Park (ang. Hyde Park Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Dutchess
 Hyde Park (ang. Hyde Park Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille

Dzielnice miast USA:
 Hyde Park – 41. dzielnica Chicago